Suchodół ou Suchodol est un toponyme qui peut désigner :

dans la voïvodie de Mazovie
 Suchodół, village du powiat de Piaseczno
 Suchodół, village du powiat de Płock
 Suchodół, village du powiat de Sochaczew 
 Suchodół, village du powiat de Węgrów
dans la voïvodie de Lubusz
 Suchodół, village

Suchodol, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale.